Лаодика (гр. Λαοδίκη) в древногръцката митология е:

 Едно от имената на Електра. Дъщерята на Агамемнон и Клитеместра.
 Майка на Ниоба
 Лаодика, дъщеря на троянския цар Приам и Хекуба. Съпруга на Хеликаон, синът на Антенор; на други места се казва, че е жена на Телеф, цар на Мизия и син на Херакъл.

Други:
 Лаодика, 4 век пр.н.е., майка на Селевк I Никатор
 Лаодика I, 3 век пр.н.е., първата съпруга на Антиох II Теос, майка на Селевк II Калиник
 Лаодика II, 3 век пр.н.е., съпруга на Селевк II Калиник
 Лаодика, дъщеря на Антиох II Теос, съпруга на Митридат II от Понт
 Лаодика III (fl. 222 пр.н.е.), дъщеря на Митридат II (Понт) и Лаодика, съпруга на Антиох III Велики
 Лаодика, дъщеря на Митридат II (Понт) и Лаодика, съпруга на Ахей (генерал)

 Лаодика IV, дъщеря на Антиох III Велики и Лаодика III
 Лаодика V, (fl. 2 век пр.н.е.), дъщеря на Селевк IV Филопатор и Лаодика IV, съпруга на Персей Македонски и Деметрий I Сотер
 Лаодика VI, дъщеря на Антиох IV Епифан, съпруга на Митридат V (Понт)
 Лаодика VII Теа, дъщеря на Антиох VIII Грюпос, съпруга на Митридат I Калиник, майка на Антиох I Теос от Комагена
 Лаодика, дъщеря на Митридат V (Понт) и Лаодика VI, съпруга на Никомед III
 Лаодика, дъщеря на Деметрий II Никатор, съпруга на Фраат II (138-128 пр.н.е.)

 Лаодика, вероятно дъщеря на Антиох IV Епифан и Лаодика IV и съпруга на Митридат III (Понт)
 Лаодика, дъщеря на Митридат III (Понт) и Лаодика, съпруга на Митридат IV (Понт)
 Лаодика, дъщеря на Митридат V (Понт) и Лаодика VI, съпруга на Никомед III
 Лаодика, дъщеря на Митридат V (Понт), съпруга на брат си Митридат VI (Понт)
 Лаодика, дъщеря на Антиох I (Комагена), съпруга на Ород II, цар на Партското царство (57-38 пр.н.е.)
 Лаодика, съпруга на Митридат II (Комагена) (36-20 пр.н.е.)

 Волузия Лаодика (* ок. 165), дъщеря на Авидий Касий, съпруга на Квинт Тиней Сакердот (консул 219 г.)